

События

Европа 
 24 февраля — Мария I провозглашается королевой Португалии вместе с мужем, королём-консортом Педру III.

 Помбал отстранён от должности, арестован и предан суду, который приговорил его к смерти, заменённой ссылкой. Многие реформы отменены.
 Династия в Баварии прервалась, и наследником стал Карл-Теодор Пфальцский, глава старшей ветви Виттельсбахов.
 Основан город Ставрополь.
 Основан город Череповец.
 Основан город Луга.
 Стали городом Великие Луки.
 Стал городом Петрозаводск.
 Стал городом Рыбинск.
 Стала городом Кинешма.
 Основано село Богдановка.
 Основан город Павловск как село Павловское, имение наследника престола будущего императора Павла I.
 Рождается будущий российский император Александр Павлович.
 Большое наводнение в Санкт-Петербурге.
 1 октября — договор в Сан-Ильдефонсо между Испанией и Португалией об урегулировании территориальных споров в районе реки Ла-Плата, при этом утратили силу Тордесильясский договор и иные соглашения о разделе мира между Испанией и Португалией. Португалия возвращала Испании владения, захваченные в ходе Семилетней войны, и отказывалась от претензий на Филиппины, Марианские острова, остров Фернандо-По и др.

Америка 
 3 января — победа Вашингтона над англичанами в сражении при Принстоне.
 Осень — Наступление английских армий на долину Гудзона: Бургойна от канадской границы, Сен-Лежера от озера Онтарио и Клинтона от устья Гудзона. Американцы протянули поперёк Гудзона гигантскую железную цепь.
 6 июля — американский гарнизон покинул форт Тикондерога (Осада форта Тикондерога (1777))
 7 июля — Сражение при Хаббардтоне
 6 августа — Сражение при Орискани.
 16 августа — Сражение при Беннингтоне.
 22 августа — снятие осады форта Стенуикс
 11 сентября — армия Вашингтона разбита в сражении при Брандивайне.
 19 сентября — Первое сражение при Саратоге (Сражение при Фрименс-Фарм)
 26 сентября — британские войска генерала Хоу заняли столицу США Филадельфию.
 4 октября — Сражение при Джермантауне.
 17 октября —  Второе сражение при Саратоге (Сражение при бемис-Хайс)
 19 октября — Армия Бургойна, окружённая у Саратоги, сдалась американским войскам Гейтса. Тори из армии Сен-Лежера разбежались, индейцы обратили оружие против англичан. Военнопленным из армии Бургойна разрешили вернуться в Англию. 
 15 ноября — Второй Континентальный конгресс принял Статьи Конфедерации («Статьи конфедерации и вечного союза») — первый конституционный документ США. Сохранялся суверенитет за штатами, конгресс состоял из одной палаты, избиравшейся на год.
 19 декабря — Континентальная армия Вашингтона отступила на зимовку в лагерь Велли-Фордж.

Наука

Музыка

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1777 году
 7 февраля — Динику Голеску, румынский писатель (ум. 1830)
 30 апреля — Карл Фридрих Гаусс, выдающийся немецкий математик, астроном и физик, считающийся одним из величайших математиков всех времён (ум. 1855)
 4 июня — Алексей Петрович Ермолов, русский военачальник и государственный деятель (ум. 1861)
 23 июля — Филипп Отто Рунге — крупнейший немецкий художник-романтик (ум. 1810)
 14 августа — Ханс Кристиан Эрстед, датский физик (ум. 1851)
 23 декабря — Александр I, император Российской империи (правил с 1801 до смерти в 1825).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1777 году

 3 февраля — Хью Келли, английский писатель ирландского происхождения (род. 1739).
 24 февраля — Жозе I, португальский король (род. 1714).
 2 апреля — Максим Созонтович Березовский, русский композитор (род. 1745).
 12 апреля — Клод Кребийон, французский писатель (род. 1707).
 25 сентября — Иоганн Генрих Ламберт, немецкий математик, физик и философ (род. 1728).
 6 октября — Мария Терезия Жофрен, хозяйка знаменитого французского литературного салона (род. 1699).
 12 октября — Александр Петрович Сумароков, русский писатель (род. 1717).

См. также